Ein Fünfzeiler (auch Quintain oder Quintett) ist in der Verslehre eine aus fünf Versen bestehende Strophen- oder Gedichtform. Eine spezielle Form ist der Limerick. Die Reimschemata sind aaabb, aabab, aabba, abbaa, ababa, abaab, aabbb, ababb, abbab, abbba.

Beispiele 

Reimschema ababb:

 Others may need new life in Heaven--
 Man, Nature, Art--made new, assume!
 Man with new mind old senses to leaven,
 Nature--new light to clear old gloom,
 Art that breaks bounds, gets soaring-room.
 (Robert Browning, Speculative)

Reimschema abbaa:

 Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice,
 Redresse et peins à neuf tous tes arcs triomphaux;
 Brûle un encens ranci sur tes autels d’or faux;
 Sème de fleurs les bords béants du précipice;
 Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice!
 (Paul Verlaine, Nevermore)

Reimschema abaab:

 Wer ist es, wer mich so liebt, daß er
 sein liebes Leben verstößt?
 Wenn einer für mich ertrinkt im Meer,
 so bin ich vom Steine zur Wiederkehr
 ins Leben, ins Leben erlöst.
 (Rainer Maria Rilke, Das Lied der Bildsäule)

Reimschema aabba (Limerick): aabba:

 There was a Young Lady of Clare,
 Who was sadly pursued by a bear;
 When she found she was tired,
 She abruptly expired,
 That unfortunate Lady of Clare.
 (Edward Lear, There was a Young Lady of Clare)

Reimschema ababa:

 I know there shall dawn a day
 —Is it here on homely earth?
 Is it yonder, worlds away,
 Where the strange and new have birth,
 That Power comes full in play?
 (Robert Browning, Reverie)

Literatur 
 
 Horst Joachim Frank: Handbuch der deutschen Strophenformen. 2. Auflage. Francke, Tübingen & Basel 1993, ISBN 3-7720-2221-9, S. 369–405.
 Otto Knörrich: Lexikon lyrischer Formen (= Kröners Taschenausgabe. Band 479). 2., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2005, ISBN 3-520-47902-8, S. 177.
 Fritz Schlawe: Die deutschen Strophenformen. Systematisch-chronologische Register zur deutschen Lyrik 1600–1950. Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte Bd. 5. Metzler, Stuttgart 1972, ISBN 3-476-00243-8, S. 401–409.
 Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. 8. Aufl. Kröner, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-520-84601-3, S. 656.

Einzelnachweise 

Strophe